Saint-Bérain, commune française, située dans le département de la Haute-Loire et la région Auvergne.
 Saint-Bérain-sur-Dheune, commune française, située dans le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne.
 Saint-Berain-sous-Sanvignes, commune française, située dans le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne.